Жи́жица — топоним в России:

 Жижица — деревня в Куньинском районе Псковской области
 Жижица — река в Псковской области, бассейн реки Западная Двина
 Жижица — железнодорожная станция на линии Москва — Волоколамск — Ржев — Великие Луки — Рига.

См. также 
 Жижицкое озеро
 Жижицкая волость